Э́ллиотт Гулд (; при рождении Э́ллиотт Го́лдштейн (), род. ) — американский актёр.

Ранние годы 
Гулд родился в Бенсонхерсте, Бруклин, Нью-Йорк, в еврейской семье выходцев из Восточной Европы. Его мать, Люсиль (урождённая Рэйвер), продавала искусственные цветы, а отец, Бернард Голдштейн, работал поставщиком текстиля в Швейном квартале.

Карьера 
Популярность Гулду принесла роль Ловца в фильме Роберта Олтмена «M.A.S.H» (1970). В начале 1970-х годов сыграл ещё несколько ролей в фильмах Олтмена и большую роль в фильме Ингмара Бергмана «Прикосновение». Впоследствии ему ни разу не удалось повторить собственного успеха, и с середины 1970-х его карьера в кино заметно замедлилась. Гулд ушёл на телевидение, где стал сниматься во второстепенных ролях. Наиболее запоминающейся в его телекарьере стала роль Джека Геллера, отца Моники и Росса, в сериале «Друзья». Однако в последние годы Гулд приобрёл статус «ностальгической звезды», который принёс ему коммерчески успешную роль одного из товарищей Оушена в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и его сиквелах.

Личная жизнь 
С 1963 по 1971 год Гулд был женат на певице и актрисе Барбре Стрейзанд. У них есть сын, Джейсон Эммануэль Гулд (род. 1966).

С 1973 по 1975, и во второй раз с 1978 по 1979 год, Гулд женат на Дженнифер Богарт, дочери режиссёра Пола Богарта. У них есть двое детей.

Фильмография

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Киноактёры США